Супер рагби 2008. (службени назив: 2008 Super 14) је било 13. издање најквалитетнијег клупског рагби 15 такмичења на свету. Учестовало је 14 франшиза из Аустралије, Јужноафричке Републике и са Новог Зеланда. Сезона је трајала од фебруара до краја маја. Финале је одиграно у Крајстчерчу, а Крусејдерси су победили Воратасе и тако по седми пут освојили ово елитно такмичење.

Табела 

Супер 14

Плеј оф 

Полуфинале

Крусејдерси - Херикејнси 33-22

Воратаси - Шаркс 28-13

Финале

Крусејдерси - Воратаси 20-12

Статистика и награде 

Највише есеја

 Лелиа Масага 8, Чифс
 Ма'а Нону 7, Херикејнси
 Фету'у Ваиниколо 6, Хајлендерси
 Стивен Доналд 6, Чифс
 Жак Бота 6, Шаркс

Највише поена

 Стивен Доналд 143, Чифс
 Ник Еванс 136, Блузси
 Ден Картер 112, Крусејдерси

Референце 

Сезоне Супер рагбија
Рагби у 2008.